Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1957 były dziewiętnastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwanaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – Krylja Sowietow Kujbyszew i Spartak Mińsk. Mistrzowski tytuł po raz 8-ty wywalczyła drużyna Dinama Moskwa. Królem strzelców ligi został Wasilij Buzunow z CSK MO Moskwa, który zdobył 16 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1957 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim